Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале — награда Гильдии киноактёров США, присуждаемая ежегодно с 1995 года.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список номинантов и лауреатов.

1995—1999

2000—2009

2010—2019

2020—

Статистика

Многократные номинанты 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы побед.
{|
 |valign="top"|

 
|valign="top"|
{| border="0"
|-
! colspan=4 style="background:#ddddff"|2 номинации
|-
|• Форест Уитакер || 1995, 2004
|-
|• Алек Болдуин || 1996, 2001
|-
|• Лоренс Фишберн || 1996, 2012
|-
|• Роберт Дюваль || 1997, 2007
|-
|• Джордж К. Скотт || 1998, 2000
|-
|• Джек Леммон || 1998, 2000
|-
|• Рэй Лиотта || 1999, 2016
|-
|• Патрик Стюарт || 2000, 2011
|-
|• Джеймс Вудс || 2001, 2012
|-
|• Пол Ньюман || 2004, <span style="color:#D4AF37">2006</span>
|-
|• Джеффри Раш || 2005, 2018
|-
|• Кевин Клайн || 2008, 2010
|-
|• Майкл Киттон || 2008, 2022
|-
|• Том Уилкинсон || 2009, 2010
|-
|• Пол Джаматти || 2009, 2012
|-
|• Бенедикт Камбербэтч || 2015, 2018
|-
|• Марк Руффало || 2015, 2021
|-
|• Хью Грант || 2019, 2021
|-
|• Эван Питерс
|2022, 2023
|-
|}
|}

 Другие достижения Телефильм или мини-сериал с наибольшим количеством номинаций за лучшую мужскую роль (указан год проведения церемонии):
 «Ангелы в Америке» (2004) — 3 номинацииСамый старый лауреат:
 Пол Ньюман (2006) — 81 годСамый старый номинант:
 Пол Ньюман (2006) — 80 летСамый молодой лауреат:
 Гэри Синиз (1996) — 40 летСамый молодой номинант''':
 Джеймс Франко (2002) — 23 года

Ссылки 
 

Номинации премии Гильдии киноактёров США
Награды актёрам